Рубен Суренович Саркисян () (22 ноября 1945, Ереван — 6 апреля 2013, Ереван) — советский и армянский композитор. Лауреат Государственной премии Республики Армения (2007), профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.

Биография 
Родился в семье ученого-селекционера Сурена Сергеевича Саркисяна. Учился в музыкальной школе им. Саят-Нова, затем в музыкальном училище им. Романоса Меликяна, со второго курса которого поступил в класс композиции Ереванской консерватории им. Комитаса.
В 1972 году окончил факультет композиции Ереванской консерватории по классу Л. М. Сарьяна.
С 1972 года член Союза композиторов СССР, в 1979—1990 — член Правления СК Армении.
В 1973—1985 гг. преподавал теорию музыки и сольфеджио в Ереванской музыкальной школе No. 10.

С 1987 и до своей кончины преподавал композицию и читал лекции по разработанному им самим курсу «Технология современной композиции» в Ереванской государственной консерватории. В 2004 году присвоено ученое звание профессора.

С 1994 — один из основателей общественной организации «Армянская музыкальная ассамблея». С 2002 — член Секретариата Ассамблеи.
Жена композитора — доктор искусствоведения, музыковед Золотова, Ирина Леонидовна, дочь — Алиса.

Награды и достижения 
 1978 — лауреат Республиканской премии «Лучшее произведение года» (удостоен награды за Концерт No.1 для виолончели и симфонического оркестра).
 1993 — лауреат конкурса на лучшее произведение для симфонического оркестра, проводимого Армянским центром симфонической музыки (удостоен награды за «Поэму» для симфонического оркестра).
 2007 — лауреат Государственной премии Республики Армения (удостоен награды за цикл оркестровых произведений «Мой современник»)

Творческие связи 
Произведения Рубена Саркисяна исполнялись на многих международных фестивалях и конкурсах, в их числе:
 Фестиваль музыкального общества «Le Jardin de Musique» («Армянская сюита» для фортепиано, исп. Светлана Навасардян, Париж, 1984).
 XI Международное Берлинер Биеннале современной музыки (Kонцерт No.1 для скрипки и камерного оркестра, солист Рубен Агаронян, Берлин, 1987).
 Фестиваль современной музыки в Будапеште (фортепианный цикл «Приношение Комитасу», исп. Гаянэ Джагацпанян, Будапешт, 1988)
 Международный Фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки» (Соната No.2 для скрипки и фортепиано, исп. Сурен Ахназарян и Гаяне Ахназарян, Одесса, 2000).
 Международный фестиваль «Перспективы XXI века» (фортепианный цикл «Приношение Комитасу», исп. Каринэ Оганян, Ереван, 2000).
 IV Международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры» (фортепианное трио, исп. Сона Барсегян, Нарек Дарбинян, Аракел Магакян, Ростов-на Дону, 2010).
 Сочинение Р.Саркисяна «Cercio declamando» для виолончели соло исполнялось в качестве обязательного произведения участниками Второго Все-Армянского конкурса Левона Чилингиряна (Ереван, 2001).

Избранные сочинения 
 Рок-балет "Человек-невидимка (по Г. Уэллсу, либретто автора), 2000.
 Симфония No.1 для симфонического оркестра, 1986. (изд. «Комитас», Ереван, 2012)
 Симфония No.2 (Ironica) для симфонического оркестра, 1989. (изд. «Комитас», Ереван, 2010
 Симфония No.3 (The Chronicle) для симфонического оркестра, 2003. (изд. «Комитас», Ереван, 2005)
 Симфония «In modo passacaglia» для камерного оркестра, 1984.
 Концерт No.1 для скрипки и камерного оркестра, 1983. (изд. «Советакан Грох», Ереван, 1989)
 Концерт No.2 для скрипки и камерного оркестра, 1984. (изд. «Комитас», Ереван, 2009)
 Концерт No.3 для скрипки и камерного оркестра, 1989.
 Концерт No.4 для скрипки и камерного оркестра, 2001. (изд. «Комитас», Ереван, 2003)
 Концерт No.1 для виолончели и симфонического оркестра, 1977.
 Концерт No.2 для виолончели и камерного оркестра, 1979.
 Концерт No.3 для виолончели и камерного оркестра, 1989.
 Концерт No.4 для виолончели и камерного оркестра, 1994.
 Концерт для альта и камерного оркестра, 1992.
 «Cogitation» для виолончели и камерного оркестра, 2000. (изд. «Комитас», Ереван, 2001)
 «In memory» для струнного оркестра, челесты и ударных (памяти А. Тертеряна), 1996. (изд. «Комитас», 2001)
 Концертино для струнного оркестра, 1996. (изд. «Комитас», Ереван, 2001)
 Элегия для флейты и струнного ансамбля, 1998.
 Детский концерт для фортепиано и струнного оркестра, 1983.
 Струнный квартет, 1982. (изд. «Советакан грох», 1983).
 Фортепианное трио, 1984. (изд. «Комитас», 2002)
 Соната для флейты и фортепиано, 2001
 Соната для виолончели и фортепиано, 1977. (изд. «Советский композитор», 1980)
 Соната No.1 для скрипки и фортепиано, 1976. (изд. «Советакан Грох», 1982).
 Соната No.2 для скрипки и фортепиано, 1978. (изд. «Советский композитор», 1984).
 Соната для фортепиано, 1980. (изд. «Советакан Грох», 1982)
 «Армянская графика».(5 пьес для фортепиано), 1975. (изд. «Советакан Грох», 1982).
 «Cercio declamando» для виолончели соло, 2001. (изд. «Комитас», 2006).
 «Нерсес Шнорали» поэма для флейты, фортепиано и чтеца, 1975.
 «Приношение Комитасу» (7 пьес для фортепиано), 1987. (изд. «Комитас», 2002).
 Сонатина No.1 для фортепиано, 1968. (изд. «Советакан Грох», 1985).
 Сонатина No.2 для фортепиано, 1980.
 Сонатина No.3 для фортепиано, 1981.
 Сонатина No.4 для фортепиано, 1987. (изд. «Комитас», 2000).
 «Детский альбом» для фортепиано, 1983. (изд. «Комитас», 2000).
 «Реквием для сентября» для камерного оркестра (посвящается жертвам теракта 11-го сентября), 2003.
 Цикл «Мой современник» для камерного оркестра (1."Исповедь пережившего Тер-Зор", 2."Все, что осталось", 3.«На круги своя…», 4."Месса для призрака"). 2005—2006. Удостоен Государственной Премии РА (2007) (изд. «Комитас», 2006, изд. «Амроц груп», 2011)
 «Позови весну» для флейты, глокеншпиля и камерного ансамбля, 2007—2009.
 «Завещание Моцарта», (для флейты, гобоя, кларнета in B, фагота, трубы in B, тромбона, литавр и камерного ансамбля), 2008.
 «Черный бал», 2009—2010. (для флейты, глокеншпиля и камерного ансамбля), 2007—2009.
 «Прощание» (памяти И. Тиграновой) для фортепиано и камерного ансамбля, 2011.
 Рапсодия для фортепиано и струнного оркестра, 2011.
 «Смерть легенды» поэма для фортепиано, 2012
 «Послесловие» струнный квартет, памяти композитора Эдварда Мирзояна, 2012

Дискография 
 «Нерсес Шнорали» поэма для флейты, ф-но и чтеца. «Мелодия»: 1978, Москва, СССР.
 Концерт No.3 для скрипки и камерного оркестра (солист А. Боргардт)."Chamerton Studio": 1999, Владивосток, Россия
 Sonata No.1 for Cello and Piano (солист М. Абрамян). «Medea Abramyan», «MEDED», CD MA 10/06, 2002, Ереван, Армения.
 Концерт No.2 для скрипки и камерного оркестра (солист В. Хачатрян). «Victor Khachatryan»: 2006, Ереван, Армения.
 «Confession of Survivors of Der Zor» for Chamber Orchestra. «Oberton» by Naregatsi Art Institute: 2009, Yerevan, Armenia.
 Sonata No.2 for Violin and Piano (Сурен Ахназарян — скрипка, Гаяне Ахназарян — фортепиано) «Armenian Contemporary Music for Violin», «AMA», CD, 2009
 «Gift to Komitas» (7 works for piano solo). «Accolade»: 2010, USA.

Отзывы в прессе 
 «Пытаясь сформулировать, что же является ведущим в творческом и человеческом облике автора, можно сказать: интеллектуальная одухотворенность»…"Для него мысль — не отвлеченная категория, она является в то же время категорией эмоциональной. Этот духовный сплав не является ни в коей мере искусственным, наоборот, музыку Р. Саркисяна отличает внутренняя свобода и естественность, в ней витает дух романтической поэзии", — музыковед и музыкальный критик Марина Берко в "На рубеже творческой зрелости. — «Литературная Армения», 1982, No 8.
 «Свидетельством огромного таланта автора явилась для меня соната для виолончели и фортепиано Рубена Саркисяна. Это одно из тех сочинений, которому смело можно предсказать долгую жизнь нз концертных эстрадах», — польский композитор, пианист и музыковед Кшиштоф Мейер в «Музыкальная культура Армении — явление поразительное». — «Армения сегодня», 1980, No 2.
 «Камерная симфония Рубена Саркисяна камерна лишь по составу оркестра. В действительности она производит впечатление монументальной и по замыслу, и по его воплощению…Это музыка высокой эмоциональной „температуры“, рассказывающая о напряженной работе человеческого духа», — российский музыковед  в «В гостях у ленинградцев». — «Голос Армении», 4 января, 1991.
 «Творчество Рубена Саркисяна давно претендует на проведение параллелей с самыми яркими современными явлениями музыкального искусства… Музыка Третьей симфонии „The Chronicle“ величественна в своем обращении к широкой, всемирной аудитории. Она величественна так, как бывают величественны оратории и мессы; она фиксирует драматические собырия внеличностного плана в фазе их вспышки, эмоциональные состояния высокой накаленности… „Глас вопиющего в пустыне“ — такой образ возникает перед нами…», — армянский музыковед, музыкально-общественный деятель Маргарита Рухкян в "Портреты армянских композиторов. Ереван, изд. «Наири», 2009.

Литература 
 Feist, Thomas. «Glänzende Interpretation zejtgenössischer Musik. Armenisches Ensemble im Schauspielhaus gefeiert». — «Neues Deutschland». 25 Februar 1987.
 Рухкян, М. А. — «Портреты армянских композиторов». Очерки. — Ереван, изд. «Наири», 2009 г, сс.154-198.
 Берко, М. — "Трудный и радостный путь познания. — «Советская музыка», 1978, No 4, сс.14-17.
 Мейер, К. — «Музыкальная культура Армении — явление поразительное». — «Армения сегодня», 1980, No 2, с.33.
 Корыхалова, Н. П. — «В гостях у ленинградцев». — «Голос Армении», 4 января, 1991.

Ссылки 
 http://news.am/rus/news/151148.html
 https://web.archive.org/web/20131203003232/http://news.rambler.ru/18870013/
 https://www.youtube.com/watch?v=dv82GwhtthA
 https://www.youtube.com/user/nebursar?ob=5#p/u/0/HlTxw7ShYsk
 https://www.youtube.com/watch?v=dM0MHqd2nSw
 https://www.youtube.com/watch?v=qeMmoll6Wqo
 https://www.youtube.com/watch?v=Tw7We3Yo-fo
 https://web.archive.org/web/20131202222343/http://www.hayafisha.ru/concert/artist/1790.html
 https://www.youtube.com/watch?v=aG3OafOArCI
 http://www.panarmenian.net/rus/culture/news/39564/
 https://archive.is/20130117080151/http://www.armtown.com/news/ru/pan/20091123/39781/
 https://www.youtube.com/watch?v=i3b_Iudzazo
 http://ru.hayazg.info/Саркисян_Рубен_Суренович
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/110315/Саркисян
 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=115278
 https://web.archive.org/web/20071114034025/http://www.golos.am/index.php?option=com_content&task=view&id=10201&Itemid=53
 http://www.sobesednik.am/old_archive/index.php?option=com_content&view=article&id=36899:2010-03-08-11-54-28&catid=2593:n126&Itemid=14324

Персоналии по алфавиту
Композиторы СССР
Члены Союза композиторов СССР
Композиторы Армении
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Преподаватели Ереванской консерватории
Академические музыканты Армении